Ryton steht für:

 ein Handelsname von Polyphenylensulfid, siehe Polyphenylensulfid #Handelsnamen
 Ryton (Gloucestershire), England
 Ryton (North Yorkshire), England
 Ryton (Shropshire), England
 Ryton (Tyne and Wear), Stadt im Metropolitan Borough of Gateshead, England
 Ryton (Warwickshire), Nuneaton and Bedworth, England
 Ryton-on-Dunsmore, Rugby, Warwickshire, England

Ryton ist der Familienname folgender Person:
 Royce Ryton (1924–2009), britischer Bühnenautor